Юрюза́нь-Ива́новский чугуноплави́льный и железоде́лательный заво́д — металлургический завод на Южном Урале, построенный на реке Юрюзань и действовавший с 1750-х годов до 1908 года.

История

Первые годы 
Завод был основан партнёрами  и  на левом берегу реки Юрюзань, в 408 верстах к северо-востоку от Оренбурга, в 210 верстах к востоку от Уфы. На месте будущего завода, на купленной у башкир земле,  весной 1758 года построил лесопильную мельницу и посчитал, что место подходит для строительства передельного производства для переработки чугуна Катав-Ивановского завода. Указ Сената о строительстве Юрюзань-Ивановского завода был издан 6 ноября 1758 года, строительство началось в мае 1759 года. 21 февраля 1762 года было получено разрешение Берг-коллегии на строительство доменной печи. Руда поступала с Бакальских рудников. Постройка домны была завершена в 1762 году, запуск состоялся 22 февраля 1763 года. По данным на 1763 год, плотина заводского пруда имела длину 255,6 м, ширину в верхней части 38,3 м. 15 июля 1763 года из-за сильного паводка плотина и часть заводских построек были частично разрушены. Осенью 1763 года плотина была восстановлена. В первые годы работы на заводе функционировали 1 домна, 4 молота и 2 меховые мастерские. К концу 1763 года была построена вторая молотовая фабрика с 4 молотами.

В 1770 году на заводе работала домна с производительностью около 180 пудов чугуна в сутки, 2 молотовые фабрики с 1 плющильным молотом и 5 кричными молотами. Жесть после плющения лудилась и отправлялась на Катав-Ивановский завод для производства посуды. В 1770—72 годах была построена вторая домна. В 1773 году на заводе работали 2 кричные фабрики, фабрика по производству кровельного железа с 8 молотами и 8 печами, якорная фабрика с 2 горнами, а также 2 колотушечных молота, кузница и резно-плющильная фабрика. Завод производил полосовое и листовое кровельное железо, а также толстое железо для изготовления расковочных молотов. В небольших количествах для собственных нужд производилась сталь и металлические изделия.

В годы Пугачёвского восстания Юрюзань-Ивановский завод был сильно повреждён в результате двух нападений. К началу восстания на заводе работало 845 мужчин, часть из которых присоединилась к восстанию в ноябре 1773 года. За время войны на заводе погибло 266 крестьян. Доменное производство возобновилось 15 ноября 1776 года. В 1777 году на заводе было выплавлено 134 тыс. пудов чугуна. В 1778 году на заводе работали 2 домны, 2 кричные фабрики с 6 молотами и 4 горнами, плющильная фабрика с 2 горнами и якорная фабрика с 2 горнами. В 1785 (по другим данным, — в 1784) году завод перешёл в собственность дочери  А. И. Дурасовой. После раздела имущества между дочерьми  Юрюзань-Ивановский завод лишился возможности отправлять чугун для переработки на Симский и Усть-Катавский заводы, доставшиеся второй дочери, , в результате чего  вынуждена была построить в 1799 году передельный Минский завод. В 1797 году на Юрюзань-Ивановском заводе работало 9 горнов и 12 молотов. На рубеже XVIII—XIX веков поставки руды на завод осуществлялись с Верхнебуланского (наиболее богатая руда с содержанием железа 52 %), Улановского, Усть-Буланского, Успенского, Ивановского, Охряного, Тяжёлого и Куткурского рудников.

XIX век 
В 1803 году Юрюзань-Ивановский завод по наследству перешёл к сыну , . В 1807 году на заводе была запущена вагранка. В 1809 году плотина имела длину 276,9 м, ширину 32 м, высоту 8,5 м. Оборудование завода состояло из 2 доменных печей, 22 горнов и 15 молотов, 2 плющильных станов, токарной фабрики для обточки валков, кузницы на 9 горнов, меховой фабрики и вспомогательных цехов.

В 1812 году  пытался продать завод, но сделка была оспорена его двоюродной сестрой, княгиней А. Г. Белосельской-Белозерской, владевшей Катавскими заводами. В 1815 году  продал Юрюзань-Ивановский завод московскому купцу , у которого в этом же году завод через ходатайство в Горное правление выкупила -Белозерская. Старков пытался оспорить передачу завода Белосельской-Белозерской, но 31 января 1817 года Сенат признал её право на владение заводом. В 1830 году завод перешёл в качестве приданого к дочери -Белозерской, княгине . После перехода завода в собственность Екатерины Александровны и её мужа , осуществлявшего управление заводом, положение заводских крестьян ухудшилось, участились волнения и бунты. Обострившиеся отношения рабочих с владельцами в 1859 году получили огласку в газете Колокол.

В конце 1830-х годов средняя производительность завода составляла 220 тыс. пудов чугуна, 120 тыс. пудов железа разных сортов, 6 тыс. пудов стали и 1,5 тыс. пудов чугунного литья в год. В дачу завода входили 14 рудников, в том числе 7 действующих, и 118 тыс. десятин леса, из которых ежегодно вырубалась 1/85 часть. В начале 1840-х годов была построена новая каменная плотина. В этот же время заводовладельцы безуспешно пытались освоить рельсопрокатное производство. В 1848 году на заводе было введено пудлингование, первое железо по новой технологии было получено в 1851 году. В 1850-х годах домны Юрюзань-Ивановского завода имели высоту 13,5 м, ширину в распаре 3,9 м, в колошнике — 2,9 м. Дутьё обеспечивалось четырёхцилиндровой воздуходувкой с приводом от водяного колеса. Железо производилось на 3 кричных фабриках с 19 горнами, 31 молотом и 4 четырёхцилиндровыми воздуходувками. Производимое железо было более качественным по сравнению с металлом Катавского и Симского заводов. В 1850-х годах на основных заводских работах было занято 260 человек, на вспомогательных — 541 человек. В 1851 году началось строительство третьей домны, которая была запущена в 1855 году. В 1859 году на заводе работали кричные фабрики и сварочно-пудлинговая фабрика с 5 пудлинговыми и 5 сварочными печами общей производительностью до 100 тыс. пудов железа в год.

В 1861 году завод перешёл в собственность сына Екатерины Александровны, , который практически не интересовался работой предприятия. В 1862 году в результате разлива Юрюзани заводу был нанесён существенный урон, плотина и фабрики восстанавливались в течение нескольких лет. Многие рабочие покинули завод из-за сокращения объёмов производства. В 1865 году на заводе произошёл взрыв на одной из домен, последствия которого устранялись в течение 5 месяцев. В 1866—67 годах вновь произошёл взрыв на другой домне. В 1868 году из-за долгов владельца завод был остановлен и отдан в аренду , который возобновил выплавку чугуна в декабре 1868 года. В 1873 году арендатором завода стал внук -Белозерской, князь К. Э. Белосельский-Белозерский. Под его руководством в начале 1880-х годов объёмы производства чугуна увеличились в 1,5 раза, значительно расширилось пудлинговое производство. В 1876 году на одной реконструированной домне высотой 15,2 м в опытном режиме было начато использование горячего дутья. Кричные горны были реконструированы для работы по шведско-ланкаширскому способу, также были построены прокатные станы для производства котельного железа и рельсовых скреплений. В этот же период на заводе появились первые паровые машины для привода молотов и токарных станков.

В 1883 году на заводе работали 1 домна на холодном и 2 домны на горячем дутье, 2 воздуходувки, 1 воздухонагреватель, 4 кричных горна, 6 вододействующих и 2 паровых молота, 13 пудлинговых и 10 сварочных печей, 5 прокатных станов, 4 печи для термообработки, 1 вагранка и 1 отражательная печь. Работал механизмов обеспечивалась 14 водяными колёсами общей мощностью в 580  и 4 паровыми машинами общей мощностью в 320  В начале 1880-х годов завод стал испытывать дефицит древесного топлива, что сдерживало рост объёмов производства чугуна. В результате чугун для передела в железо закупался на Златоустовских заводах. В 1891 году завод перешёл в собственность -Белозерского. В середине 1890-х годов кричное производство было прекращено, пудлинговые печи были заменены регенеративными печами системы Шпрингера, а все домны были переведены на горячее дутье. В 11 верстах от завода была проложена железная дорога, что привело к повышению объёмов производства железнодорожных скреплений и конструкций мостов. С 1895 года в качестве топлива на заводе стал использоваться мазут, что позволило сократить потребление древесины. В конце XIX века руда с содержанием железа до 65 % поступала с рудников, расположенных за 60 вёрст от завода. Три домны имели высоту 12, 11,9 и 13 м, для засыпки руды и угля в печь использовался ручной труд. Более низкие домны имели суточную производительность около 725 пудов чугуна, третья домна (более высокая, построенная в 1898 году) — 1032 пуда чугуна. Подаваемый воздух нагревался до 2300 °С. В пудлинговом цехе действовали 2 печи Шпрингера и 5 двухместных печей, работавших на мазуте или дровах, и 3 молота. Также функционировали 6 прокатных станов и 11 сварочных печей, 20 кузнечных горнов, механический цех, столярная мастерская, гончарное производство. Энергетическое хозяйство составляли 15 водяных колёс, 2 турбины и 4 паровых машины. В 1897 году завод произвёл 471,5 тыс. пудов чугуна, 837,5 тыс. пудов железа и 4010 пудов стали.

XX век 
К концу XIX века часть заводских зданий и оборудования нуждалась в капитальном ремонте или замене. В силу технической отсталости и нерационального управления, в период экономического кризиса начала XX века завод стал убыточным. В 1899—1903 годах завод находился в аренде бельгийского Южно-Уральского металлургического общества. В начале XX века была построена мартеновская печь, был открыт цех по производству котельной стали и рельсов. В это же время обострилась социальная напряженность, вызванная снижением заработной платы. В середине июля 1908 года завод был остановлен, значительная часть оборудования демонтирована и распродана на металлолом.

После Гражданской войны на предприятии производились восстановительные работы, но металлургическое производство не возобновилось. В заводских помещениях было размещено оборудование эвакуированного из Петрограда механического завода «Посель», на базе которого был создан Юрюзанский механический завод. Всего за время своего существования Юрюзанский чугуноплавильный и железоделательный завод выработал 43,07 млн пудов чугуна.

Ныне на месте заводского поселения находится город Юрюзань.

См. также 
 История металлургии Урала
 Металлургические заводы Урала

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 

Исчезнувшие предприятия Российской империи
Металлургические заводы Российской империи
Металлургия Урала